

События 
 Консулы: Луций Фурий Фил (патриций) и Секст Атилий Серран (плебей); преторы: Авл (Манлий) Торкват (на Сицилии или в Ахайе), Луций Кальпурний Пизон Фруги, Луций Тремеллий Скрофа и Публий Муций Сцевола; народный трибун: Публий Рутилий; монетные триумвиры: Гай Сервилий Ватия и Гней Лукреций Трион; цензоры: Аппий Клавдий Пульхр (патриций) и Квинт Фульвий Нобилиор (плебей).

См. также

Примечания